Pnuts — динамический скриптовой язык программирования для платформы Java. Предназначен для использования в системах написанных на языке программирования Java. Основная цель проекта Pnuts — предоставление небольшого, быстрого скриптового языка, имеющего хорошую интеграцию с Java. Pnuts использует простой синтаксис, дружественный для java разработчиков.

Связь с Java 

Поскольку Java и Pnuts используют один и тот же байт-код, Java код может легко ссылаться или определить Pnuts функции. Кроме того, код написанный на Pnuts может легко манипулировать Java-объектами. Также в Pnuts можно объявлять java-классы. Так как код написанный на Pnuts компилируется в байт-код, эти классы могут использоваться в Java также как и родные java-классы. Классы, написанные на Pnuts впоследствии могут быть заменены классами написанными на Java без каких-либо других изменений кода.

Синтаксис Pnuts очень похож на синтаксис Java. Ниже приведен пример кода написанный на Java, в то же время являющийся валидным скриптом Pnuts:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List; 
List<String> countries = new ArrayList<String>(); 
countries.add("Canada"); 
countries.add("Austria"); 
countries.add("Brazil"); 
Collections.sort(countries); 
for (String country : countries) 
	System.out.println("Hello " + country); 

Тот же самый пример, написанный на Pnuts:

use("pnuts.lib") // Standard module that makes sort, println and other functions available. 
countries = ["Canada", "Austria", "Brazil"] 
sort(countries) 
for (country : countries) println("Hello " + country)

История 

Pnuts был первоначально разработан в 1997 году Toyokazu Tomatsu как средство тестирования классов Java. Позже язык Pnuts был расширен, ориентируясь в основном на главные функции необходимые скриптовому движку, такие как модульная система и компилятор байт-кода.

Ссылки 

 
 Quick language overview and highlights
 Latest downloads and documentation
 Language quickstart guide
 Pnuts Addict: Toyokazu Tomatsu’s blog (Pnuts author)

Скриптовые языки
Объектно-ориентированные языки программирования
Статьи с примерами кода Java